Sidra (Libië)
 onderverdeling van de heilige Thoraboeken, zie Thora#Sidrot (onderverdelingen)
 Sidra (Podlachië), een plaats in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski
 Sidra (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Sokólski